North Entrance Road Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Entrance Road Historic District (Montana), ID-Nr. 02000529
 North Entrance Road Historic District (Wyoming), ID-Nr. 02000530